El término Z3 tiene varios significados:

La Z3 es una computadora primitiva, creada por Konrad Zuse en 1941.
El BMW Z3 es un automóvil manufacturado por el fabricante alemán BMW.
La línea Z3 es una línea de autobuses operada dentro del departamento de Canelones, Uruguay.